Кубок УЕФА 1978/79 — восьмой розыгрыш кубка УЕФА, победителем во второй раз стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах), обыгравшая в финале «Црвену Звезду».

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1978/79 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1978/79 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1978/79 на сайте RSSSF

Сезон 1978/79
Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году